Il doppio femminile  del torneo di tennis Canada Open 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Regina Maršíková e Pam Teeguarden che hanno battuto in finale Chris O'Neil e Paula Smith 7-5, 6-7, 6-2.

Teste di serie 

Assente
 Regina Maršíková /  Pam Teeguarden (campionesse)

 Laura duPont /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)
 Kathy May-Teacher-Paben /  Betsy Nagelsen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canada Open 1978